Oumed Oukri est un footballeur éthiopien, né à Gambela en Éthiopie.

Biographie 
Il a commencé sa carrière au sein du club de Defence Force SC en 2010. Après deux saisons, il signe en 2012 pour le plus grand club du pays, Saint-George SA.
Le , Oukri signe un contrat de 3 ans avec le clue égyptien Ittihad Alexandrie.

Carrière

Palmarès 
Vierge

Références

Liens externes 
 

Footballeur international éthiopien
Joueur de Saint-George SA
Naissance en octobre 1990
Naissance en Éthiopie